Niemcy:
 Wutach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Wutach – dopływ Renu